Медальный зачёт на зимних юношеских Олимпийских играх 2016 — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных своими спортсменами в течение II Зимних юношеских Олимпийских игр, состоявшихся в Лиллехамере (Норвегия) с 12 по 21 февраля 2016 года. Около 1068 спортсменов из 71 НОКа приняли участие в 70 соревнованиях в 15 видах спорта.

Медальный зачёт 
Порядок в данной таблице основан на информации, представленной Международным олимпийским комитетом (МОК). По умолчанию национальные комитеты упорядочены по количеству золотых медалей, выигранных спортсменами соответствующего национального комитета. После этого учитывается количество серебряных медалей, далее — количество бронзовых медалей. Если между странами всё ещё ничья, то страны получают одинаковые места и записываются в алфавитном порядке кодов стран МОК.

В некоторых соревнованиях были команды, в которых вместе выступали спортсмены из разных стран. Медали, выигранные такими командами, включены в таблицу как медали, выигранные «смешанными командами».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Игр 2016 года

Зимние юношеские Олимпийские игры 2016
Итоги зимних Олимпийских игр